Волдемар Рейнхолд (; , Бауска — , Рига) — оберштурмбаннфюрер, командир Латышского добровольческого легиона СС. Кавалер Рыцарского креста Железного креста. Служил в латвийской армии с 1920 по 1939 год. Добровольно уволился из армии в звании старший лейтенант. После войны скрывался, затем под вымышленным именем Андрей Островский работал электриком.

Был осужден на 25 лет, но освобожден после 15 лет заключения. Умер в 1986 году в Риге.

Источники 
 «Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā», Trimdā, 1970/1989.;
 «Latviešu Dzelzskrustnieki», R., 2005.;

Военачальники Латвии
Офицеры СС
Репрессированные в СССР